Kronhub ist der Ortsname von

 Kronhub (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Kronhub (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern